«Demons and Wizards» puede referirse a:

 Demons and Wizards (1972), álbum de Uriah Heep.
 Demons and Wizards (1998-), banda de heavy metal de Alemania.
 Demons and Wizards (2000), álbum de Demons and Wizards.